Кабал — многозначный термин

 Кабал — персонаж Mortal Kombat
 Cabal — компьютерная технология
 Кабаль () — группа высокопоставленных чиновников при дворе английского короля Карла II.

См. также 

 Кабала